Christian Dalmau Santana – ex cestista portoricano
 Ricardo Dalmau Santana – ex cestista portoricano
 Richie Dalmau Santana – ex cestista portoricano